Нсандже () — округ в Южном регионе Малави. По состоянию на 2008 год в округе проживало 238 103 человека. Площадь территории составляет 1924 км². Административный центр — город Нсандже.

География 
На севере граничит с округами — Чиквава и Тайоло. на юге с Мозамбиком. Является самым южным округом страны.

Население 
Местное население говорит на языке ньянджа, также распространён португальский и английский.

Экономика 
Основа экономики округа — это выращивание кукурузы, хлопка и риса.

Примечания 

Округа Малави